— манга Лэйдзи Мацумото, выпускаемая в журнале Play Comic в 1972—1975 годах. Аниме адаптация от студии Vega Entertainment транслировалась в 2002 году по телесети AT-X и включала 13 эпизодов. Является спин-оффом франшизы Space Pirate Captain Harlock, но с элементами вестерна. Cодержит ненормативную лексику, сексуальные сцены, а также жестокость и насилие. В 2016—2017 годах история была перезапущена Юдзуру Симадзаки под названием Gun Frontier ~Harlock & Tochirō's Youthful Journey и опубликована в журнале Champion Red.

Сюжет 
Действие происходит на Диком Западе. Ган Фронтир. Жестокая и бесплодная пустошь. На несколько долларов больше. Жизнь не стоит ничего, а удача продаётся за выпивку. Самурай Тотиро и пират Харлок, иммигранты из Японии, путешествуют по Соединённым Штатам в поисках соотечественников. Они встречают загадочную  Синунору. Люди показывают на них пальцем и смеются в след. Каждый жил своей мечтой, но пути пересеклись, и судьбы сложились воедино. Друзья бросают вызов сутенёрам, бандитам и коррумпированным шерифам. Им предстоит победить преступников из организации Даркмайстера. Бог создал людей сильными и слабыми. Кольт сделал их равными. Когда говорят Смит и Вессон — молчат все остальные. Заклинило «Гатлинг», и полковник убит. Хороший… Плохой… Главное — у кого ружьё.

Роли озвучивали

Список эпизодов

Музыка 

 Музыка — Хироси Мотокура (кроме 1 и 28)
 Открывающая композиция:
 «Style» в исполнении группы GRAND ZERO
Музыка — MARIKI, слова — KAZUKI.

 Закрывающая композиция:
 «Ame to Sanbika» (雨と賛美歌) — «Дождь и гимн» в исполнении Умэно Ёсидзавы. 
Музыка — Тэцуя Цудзихата, слова — Дзюндзи Адзума.
Аранжировка — группа Picasso.

В 2018 году Ёсидзава спела её во время своего выступления в «Немецкой деревне» в Токио.

Выпуск на видео 
В США Gun Frontier был выпущен в 2004 году на 4 дисках Anime Works — дочерней компанией корпорации Media Blasters. Дополнительные материали включали эскизы, тексты опенинга и эндинга, удалённые сцены, галерею кадров. Повторно вышел 20 декабря 2016 года на 2 DVD от Discotek Media. В Италии аниме издано на 4 DVD компанией Yamato Video. Во Франции в 2003 году дистрибьютором Gun Frontier — L'Intégrale была фирма Kazé.

Формат — полноэкранный 4:3 (1:33.1). Оригинальный звук — Dolby Digital 2.0.

Примечания

Литература 
 
 Encyclopedia of Weird Westerns. Supernatural and Science Fiction Elements in Novels, Pulps, Comics, Films, Television and Games. 2nd edition. — Jefferson: McFarland, 2016. — 320 p. — P. 123. — ISBN 978-1476662572

Ссылки 
 Официальный сайт
 Gun Frontier на TV.com
 Gun Frontier на Enoki Films
 Gun Frontier на Anime-Planet

OVA
Приключенческие аниме и манга
Капитан Харлок